Legist steht für:

 Legist (Berufsbezeichnung), juristischer Beruf
 Anhänger der chinesischen Rechtsphilosophie des Legalismus

Siehe auch:
 Legistik (Begriffsklärung)